En France, il fut parfois francisé en Daëms.

Patronyme

Daems 
 Alain Daems (1964-) est un homme politique belge bruxellois.
 Emile Daems (1938-) est un ancien coureur cycliste belge.
 Filip Daems (1978-) est un footballeur belge.
 Jacques Daems (1877-1953) fut un homme politique belge. 
 Rik Daems (1959-) est une personnalité politique belge flamande.
 Rudi Daems (1963-) est un homme politique belge.

Daëms 
 Marie Daëms (1928-) est une actrice française.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand